Płaszczyzna węzłowa - w teorii orbitali atomowych i molekularnych jest to taka płaszczyzna, wzdłuż której prawdopodobieństwo znalezienia elektronu jest znikomo małe (wynosi zero).

Mechanika kwantowa